Współczynnik asymetrii – iloraz trzeciego momentu centralnego przez trzecią potęgę odchylenia standardowego:

gdzie  to wartość trzeciego momentu centralnego, zaś  to wartość odchylenia standardowego.

Podobnie jak trzeci moment centralny, współczynnik asymetrii przyjmuje wartość zero dla rozkładu symetrycznego, wartości ujemne dla rozkładów o lewostronnej asymetrii (wydłużone lewe ramię rozkładu) i wartości dodatnie dla rozkładów o prawostronnej asymetrii (wydłużone prawe ramię rozkładu).

Współczynnik asymetrii ma tę przewagę nad trzecim momentem centralnym, że można porównywać jego bezwzględne wartości z różnych rozkładów.

Zobacz też  
 trzeci moment centralny
 miara asymetrii rozkładu

Miary asymetrii rozkładu